
Molekulska formula -{C8H15NO3}- se može odnositi na:
 SCH-50911
 Svainsonin